Лут је појам који може да се односи на:

 Лут — пророк у исламу, библијски Лот;
 Лут (река) —  ријека у Француској, притока Адура;
 Лот или Џиновска кожаста корњача - гмизавац из реда Testudines;